Финал Кубка Шотландии по футболу 1902 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1901/02, в котором встречались клубы «Селтик» и «Хиберниан». Первоначально матч должен был состоятся 12 апреля 1902 года на стадионе «Айброкс Парк». Однако, за неделю до поединка на «Айброкс Парк» произошла трагедия, когда во время матча Домашнего чемпионата Великобритании между национальными сборными Шотландии и Англии произошло обрушение Западной трибуны арены, унёсшее жизни 25 человек. Из-за этого проведение финала Кубка страны было отложено на две недели и перенесено на стадион «Селтик Парк», несмотря на то, что  были одними из участников решающей встречи. Матч состоялся 26 апреля 1901 года. Благодаря единственному точному результативному удару в исполнении футболиста «Хиберниана» Энди Макгичана  стали победителями в этом противостоянии. Следующий трофей национального Кубка Шотландии эдинбургцы завоевали через 114 лет, когда в мае 2016 года они в финале победили клуб «Рейнджерс» со счётом 3:2.

Путь к финалу

«Хиберниан»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Celticwiki

1902
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1902 году
События 26 апреля
Апрель 1902 года
Спортивные соревнования в Глазго
Футбол в Глазго
Спорт в Шотландии в 1902 году